Haʻano steht für folgende Orte in Tonga:
 Haʻano (Distrikt), Haʻapai-Atolls
 Haʻano (Insel)
 Haʻano (Ort), Siedlung auf der Insel Haʻano